Топола може да се отнася за:

 Топола, род дървета;
 Топола, село в област Добрич, България;
 Топола, град в Сърбия;
 Топола, село в община Ягодина, Сърбия;